Het seizoen 2010/11 van de Nederlandse overgangsklasse hockey bij de dames had Rood-Wit en MOP als kampioenen. 

Na de onderlinge play-off ontmoeting promoveerde MOP naar de hoofdklasse 2011/12. Schaerweijde, Groen Geel, Breda en Qui Vive degradeerden rechtstreeks naar de eerste klasse.

Eindstanden 
Na 22 speelronden waren de eindstanden:

Promotie/degradatie hoofdklasse

Hockey in 2010
Hockey in 2011
Overgangsklasse hockey